Als Europameisterschaft 1995 oder EM 1995 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1995 stattfanden:

 American-Football-Europameisterschaft 1995 in Österreich
 Baseball-Europameisterschaft 1995 in den Niederlanden
 Basketball-Europameisterschaft 1995 in Athen (Griechenland)
 Biathlon-Europameisterschaften 1995 in Le Grand-Bornand (Frankreich)
 Bob-Europameisterschaft 1995 in Altenberg (Erzgebirge) (Deutschland)
 Crosslauf-Europameisterschaften 1995 in Alnwick (Großbritannien)
 Curling-Europameisterschaft 1995 in Grindelwald (Schweiz)
 Dreiband-Europameisterschaft 1995 in Prag (Tschechien)
 Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren 1995 in Berlin (Deutschland)
 Eishockey-Europameisterschaft der Frauen 1995 in Riga (Lettland)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1995 in Dortmund (Deutschland)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1995 in Heerenveen (Niederlande)
 U-18-Faustball-Europameisterschaft 1995 in Linz (Österreich)
 Fechteuropameisterschaften 1995 in Keszthely (Ungarn)
 Fußball-Europameisterschaft der Frauen 1995
 U-18-Fußball-Europameisterschaft 1995 in Griechenland
 U-16-Fußball-Europameisterschaft 1995 in Belgien
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1995 in Warschau (Polen)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1995 (Frauen) in Be’er Scheva (Israel)
 Feldhockey-Europameisterschaft der Herren 1995 in Dublin (Irland)
 Feldhockey-Europameisterschaft der Damen 1995 in Amstelveen (Niederlande)
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 1995 in Praia da Vitória (Portugal)
 Judo-Europameisterschaften 1995 in Birmingham (Großbritannien)
 Karate-Europameisterschaft 1995 in Helsinki (Finnland)
 Europameisterschaften im Modernen Fünfkampf 1995 in San Benedetto del Tronto (Italien) und Berlin (Deutschland)
 Motorrad-Europameisterschaft 1995
 Poolbillard-Europameisterschaft 1995 in Antwerpen (Belgien)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 1995 in Luxemburg (Luxemburg)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1995 in Prag (Tschechien)
 Ringer-Europameisterschaften 1995 in Besançon (Frankreich) und Freiburg im Üechtland (Schweiz)
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 1995 in Kandalakscha (Russland)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1995 in Fénis (Italien)
 Schwimmeuropameisterschaften 1995 in Wien (Österreich)
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 1995 in Banbridge (Großbritannien)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1995 in Amsterdam (Niederlande)
 Streethockey-Europameisterschaft 1995 in Bratislava (Slowakei)
 Unihockey-Europameisterschaft 1995 in der Schweiz
 Unihockey-Europameisterschaft der Frauen 1995 in der Schweiz
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 1995 in Saint-Quay-Portrieux (Frankreich)
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1995 in Arnheim und Groningen (Niederlande)
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1995 in Athen und Patras (Griechenland)
 Wasserball-Europameisterschaft 1995 in Wien (Österreich)

!Europameisterschaft
1995